Rancah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rancah, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Rancah, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar